Валдемар I Дански или Валдемар Велики (14. јануар 1131 - 12. мај 1182) је био дански краљ од 1146. године до своје смрти.

Биографија 
Валдемар је био син Кнута Лаварда, данског принца и најстаријег сина Ерика I Данског. Валдемаровог оца убио је Магнус I Шведски, син Нилса Данског, још и пре Валдемаровог рођења. Његова мајка била је Ингеборга од Кијева, ћерка Мистислава I Великог и Кристине Шведске. Име му је дала по свом деди Владимиру Мономаху. Дански краљ Ерик II абдицирао је 1146. године. Валдемар је тада имао свега 15 година. Избио је рат око данског престола између Кнута V и Свена III. Валдемар је током грађанског рата добио на управу Шлезвиг. Грађански рат трајао је десет година. Године 1157. тројица претендената договорила су се да земљу поделе на три дела. Међутим, Свен је приредио банкет на коме је убио Кнута. Валдемар се спасао бекством. Вратио се на Јиланд. Свен је покренуо експедицију, али је стрдао у бици са Валдемаром исте године. Тако је Валдемар постао једини дански краљ. 

Године 1158. Абсалон, Валдемаров пријатељ из детињства, изабран је за епископа Роскилде. Валдемар је са њим одржавао блиске односе. На Абсалонов подстицај, Валдемар је објавио рат Ободритима, Словенима који су насељавали обалу Помераније и острво Рујан (данас Риген) у Балтичком мору. Године 1168. Валдемар је освојио и спалио словенско светилиште Аркону. Ободрити су насилно преобраћени у хришћанство. Данска је ојачала свој утицај у Померанији. Валдемар је умро 12. маја 1182. године. Двојица Валдемарових синова касније су били краљеви Данске: Кнут VI и Валдемар II.

Породично стабло

Литература 
 Find-A-Grave profile for Valdemar I the Great

Рођени 1131.
Умрли 1182.
Краљеви Данске
Крсташи